Serena peut désigner :
 Serena (morte en 408), personnalité de l'Empire romain  
 Nissan Serena, un véhicule japonais
 Pietra serena : une pierre à bâtir
 Costa Serena, région de la Corse et nom d'un navire

Toponyme 
 La Serena, ville du Chili (250 000 habitants)
 Grand La Serena
 Club de Deportes La Serena, club de football
 Université de La Serena

En Espagne,
 Villanueva de la Serena, ville espagnole située en Estrémadure (26 000 habitants)
 Benquerencia de la Serena
 Esparragosa de la Serena
 Higuera de la Serena
 Malpartida de la Serena
 Monterrubio de la Serena
 Quintana de la Serena (Badajoz)
 Valle de la Serena, commune d'Estrémadure (1500 habitants)
 Zalamea de la Serena

En Afrique
 Séréna, commune du Burkina Faso (moins de )

Arthropodes 
Insecte : 
 Scopula serena, un papillon

Araignée
 Chilelopsis serena, espèce d'araignées mygalomorphes
 Ozarkia serena, espèce d'araignées aranéomorphe

Nom de famille 
Serena est le nom de famille de :
 Adelchi Serena (1895 - 1970), homme politique italien
 Aldo Serena (né en 1960), footballeur italien
 Fernando Serena (1941-2018), footballeur international espagnol
 Gustavo Serena (1881 - 1970), acteur et réalisateur
 Jacques Serena (né en 1950), écrivain français
 Michele Serena (né en 1970), footballeur italien
 Miquel Abós Serena (1889 - 1940), militant anarchiste
 Plinio Serena (né en 1959), footballeur italien
 Valentina Serena (née en 1981), joueuse italienne de volley-ball

Prénom 
Serena est le prénom de 
 Serena M. Auñón (née en 1976), astronaute américaine
 Serena Blair (née en 1988), actrice pornographique américaine
 Serena Brooke (née en 1976), surfeuse professionnelle australienne
 Serena Deeb (née en 1986), catcheuse américaine
 Serena Gordon (née en 1963), actrice anglaise
 Serena Grandi (née en 1958), actrice italienne
 Serena Masino (née en 1983), joueuse italienne de volley-ball
 Serena Ortolani (née en 1987), joueuse italienne de volley-ball
 Serena Reinaldi (née en 1978), actrice italienne
 Serena Ryder (née en 1982), artiste canadienne
 Serena Scott Thomas (née en 1961), actrice britannique
 Serena Vitale (née en 1945), traductrice et femme de lettres italienne
 Serena Williams (née en 1981), joueuse de tennis américaine

Personnage de fiction 
 Serena Butler, personnage du cycle de Dune
 Serena Van Der Woodsen, personnage de fiction de Gossip Girl

Musique 
 Serena Maneesh, groupe musical norvégien
 Symphonia serena

Jeu vidéo 
 Serena, jeu d'aventure sorti en 2014

Film 
 Serena, film sorti en 

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom latin
Prénom italien